Эта статья включает в себя список стран мира, отсортированных по их валовому национальному доходу (ВНД) на душу населения по паритету покупательной способности (ППС).

Список

Нет данных 
 Акротири и Декелия (Великобритания)
 Американское Самоа (США)
 Андорра
 Ангилья (Великобритания)
 Аруба (Нидерланды)
 Бермудские острова (Великобритания)
 Виргинские острова (Великобритания)
 Каймановы острова (Великобритания)
 Нормандские острова (Великобритания)
 Остров Рождества (Австралия)
 Кокосовые острова
 Острова Кука (Новая Зеландия)
 Куба
 Кюрасао (Нидерланды)
 Джибути
 Эритрея
 Фолклендские острова (Великобритания)
 Фарерские острова (Дания)
 Французская Полинезия (Франция)
 Гибралтар (Великобритания)
 Гренландия (Дания)
 Гуам (США)
 Остров Мэн (Великобритания)
 Лихтенштейн
 Макао (Китай)
 Монако
 Монтсеррат (Великобритания)
 Новая Каледония (Франция)
 Ниуэ (Новая Зеландия)
 Северные Марианские острова (США)
 Северная Корея
 Острова Питкэрн (Великобритания)
 Пуэрто-Рико (США)
 Сен-Бартелеми (Франция)
 Остров Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья (Великобритания)
 Сен-Мартен (Франция)
 Сен-Пьер и Микелон (Франция)
 Сан-Марино
 Синт-Мартен (Нидерланды)
 Сомали
 Южный Судан
 Сирия
 Тайвань
 Токелау (Новая Зеландия)
 Острова Теркс и Кайкос (Великобритания)
 Американские Виргинские острова (США)
   Ватикан
 Венесуэла
 Уоллис и Футуна (Франция)
 Йемен

См.также 

 Страна с высоким уровнем доходов

Примечания 

Экономические сравнения стран
Списки стран